JVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Janesville / Rock Co. (Wisconsin) (Stati Uniti)
 Jewish Virtual Library – enciclopedia in linea riguardante temi legati a Israele, agli Ebrei e alla cultura ebraica